Michajlovsk může být:
 Michajlovsk (Stavropolský kraj) – město ve Stavropolském kraji Ruské federace
 Michajlovsk (Sverdlovská oblast) – město ve Sverdlovské oblasti v Ruské federaci